Delphine Lalu, née en , est directrice des fondations et de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) au sein d'AG2R La Mondiale. 

De 2015 à 2021, elle a été également présidente de la section des activités économiques au Conseil économique, social et environnemental. Elle exerce par ailleurs de nombreux mandats au sein du secteur associatif.

Biographie 
Elle rejoint en 2004 le groupe de prévoyance AG2R La Mondiale où elle exerce plusieurs fonctions. Elle crée la fondation du groupe en 2004, puis occupe les fonctions de responsable des affaires publiques et de l’engagement de la communauté de 2004 à 2008, avant d'occuper le poste de directrice de la RSE et des fondations à partir de 2010. Elle est à ce titre secrétaire générale de la fondation d'entreprise AG2R La Mondiale.

Parcours associatif et militant 
Delphine Lalu s'implique aux côtés des acteurs de l’économie sociale et solidaire, au niveau local et national. Elle crée Unis-Cité Nord-Pas-de-Calais en 2001, puis en devient administratrice de 2003 à 2013.

Au niveau national, elle préside le Comité du service civique associatif porté par le Mouvement associatif. Elle est notamment membre des conseils d'administration de la Fonda, du Centre français des fonds et fondations (CFF), de l'association des Lecteurs d'Alternatives économiques de Citizen campus ou encore du Labo de l’Économie sociale et solidaire.

Elle est également membre active de la commission développement durable de la Fédération française d'Assurance (FFA), de l'Observatoire de la Responsabilité sociétale des entreprises (ORSE), du Global Compact France. Elle a également été membre de la commission RSE du MEDEF.

Dans la période 2011-2016, elle a siégé au Conseil supérieur de l'ESS. À ce titre, elle a contribué à l’élaboration du projet de loi ESS et s’est impliquée pour que les fondations soient reconnues comme des acteurs-clé de ce secteur.

Mandat au CESE 
Elle est nommée au Conseil économique, social et environnemental en décembre 2015 comme représentante des fondations au sein du groupe des associations, dont les membres sont désignés par Le Mouvement associatif et par le Centre français des fonds et fondations. Elle y préside la section des activités économiques. Première femme à accéder à cette présidence, c’est aussi la première fois que le groupe des associations se voit confier la responsabilité de cette section.

Décorations 
 . Elle est faite chevalier le .

Références 

Personnalité liée au monde associatif
Membre du Conseil économique, social et environnemental
Étudiant du King's College de Londres
Femme d'affaires française
Chevalier de l'ordre national du Mérite